Dampierre může být:

Název nebo součást názvu francouzských obcí

 Dampierre (Aube) – obec v departementu Aube
 Dampierre (Calvados) – obec v departementu Calvados
 Dampierre (Jura) – obec v departementu Jura
 Dampierre (Haute-Marne) – obec v departementu Haute-Marne
 Dampierre-au-Temple – obec v departementu Marne
 Dampierre-en-Bray – obec v departementu Seine-Maritime
 Dampierre-en-Bresse – obec v departementu Saône-et-Loire
 Dampierre-en-Burly – obec v departementu Loiret
 Dampierre-en-Crot – obec v departementu Cher
 Dampierre-en-Graçay – obec v departementu Cher
 Dampierre-en-Montagne – obec v departementu Côte-d'Or
 Dampierre-en-Yvelines – obec v departementu Yvelines
 Dampierre-et-Flée – obec v departementu Côte-d'Or
 Dampierre-le-Château – obec v departementu Marne
 Dampierre-les-Bois – obec v departementu Doubs
 Dampierre-lès-Conflans – obec v departementu Haute-Saône
 Dampierre-Saint-Nicolas – obec v departementu Seine-Maritime
 Dampierre-sous-Bouhy – obec v departementu Nièvre
 Dampierre-sous-Brou – obec v departementu Eure-et-Loir
 Dampierre-sur-Avre – obec v departementu Eure-et-Loir
 Dampierre-sur-Boutonne – obec v departementu Charente-Maritime
 Dampierre-sur-le-Doubs – obec v departementu Doubs
 Dampierre-sur-Linotte – obec v departementu Haute-Saône
 Dampierre-sur-Moivre – obec v departementu Marne
 Dampierre-sur-Salon – obec v departementu Haute-Saône
 Dommartin-Dampierre – obec v departementu Marne
 Le Vieil-Dampierre – obec v departementu Marne

Osoby 
 Dampierrové – francouzský šlechtický rod
 Guy z Dampierre – flanderský hrabě a markrabě namurský
 Jindřich Duval Dampierre – lotrinský šlechtic a generál
 Jolanda z Dampierre – hraběnka a regentka hrabství Bar
 Markéta z Dampierre – vévodkyně brabantská a limburská
 Vilém III. z Dampierre – flanderský hrabě

Rozcestníky - místopisné jméno